Garske  ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Garske (1906–1943), deutsche Antifaschistin

 Rolf Garske (1952–1996), deutscher Verleger
 Volker Garske (* 1966), deutscher römisch-katholischer Theologe